Il doppio del torneo di tennis Tampa Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bernard Mitton e Butch Walts che hanno battuto in finale David Carter e Paul Kronk 6–3, 3–6, 6–1.

Teste di serie 

 Bernard Mitton /  Butch Walts (campioni)
Assente

 Mike Cahill /  Tom Gullikson (semifinali)
 David Carter /  Paul Kronk (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tampa Open 1981